Sněm může být:
 parlament, sněmovna
 zemský sněm
 Český zemský sněm
 Moravský zemský sněm
 Slezský zemský sněm
 Říšský sněm
 Německý spolkový sněm